Duchesneodus — род вымерших крупных млекопитающих из семейства бронтотериевых (Brontotheriidae), живших в эоцене на территории современных США.

Таксономия 
Род Duchesneodus выделен Lucas и Schoch в 1982 году и отнесён к бронтотериевым ими и Кэрроллом в 1988 году.

Морфология 
M. Mendoza изучил два образца Duchesneodus с целью оценки прижизненной массы тел. Масса одного была оценена в 215,7 кг, а другого в 607 кг.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на январь 2021 года в род включают всего 1 вымерший вид:
 
Остальные биномены, ранее относимые к роду, объявлены nomen dubium в кладе (инфратрибе) Brontotheriita:

Примечания 

Бронтотериевые
Млекопитающие эоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из эоценовых отложений США
†